Barcos de papel puede hacer referencia a:

 Barcos de papel, película coproducción de Argentina y España dirigida en 1963 por Román Viñoly Barreto 
 Barcos de papel, libro de RAY DARK (1889~1982) publicado en 1926.